Liste des prénoms macédoniens, exhaustive au possible.

Si des diminutifs existent, ils sont indiqués entre parenthèses. Le macédonien s'écrivant avec l'alphabet cyrillique, la graphie originale est indiquée après une virgule.

Prononciation 
Les prénoms recensés sont transcrits en alphabet latin selon le standard ISO 9 : 1995. Les lettres dont la prononciation diffère de celle en français sont :
 Le e, qui se prononce é (exemple : Elisie).
 Le u, qui se prononce ou (exemple : Rumen).
 Le j, qui se prononce y (exemple : Makedonija).
 Le s, qui se prononce toujours ss et non pas z, comme Lissa (Lisa)
 Le š, qui se prononce ch (exemple : Miloš).
 Le ž, qui se prononce j (exemple : Žarko).
 Le c, qui se prononce ts (exemple : Milica, Denica).
 Le č, qui se prononce tch (exemple : Dončo, Blagojče).
 Le ḱ, qui se prononce ky comme dans Kiev (exemple Naḱe).
 Le ǵ, qui se prononce gy comme dans l'italien ghianda (exemple : Ǵorǵi).
 Le h, qui se prononce avec la gorge comme de l'Anglais " hot ". (exemple : Mihaela)

Masculin

A 
 Adam, Адам.
 Agapij, Агапиј.
 Aleksandar, Александар (Ace, Аце ; Sašo, Сашо). équivalent d'Alexandre
 Alekso, Алексо.
 Alimpij, Алимпиј.
 , Андон (Ane, Ане ; Dončo, Дончо).
 , Антон.
 Antonij, Антониј. équivalent d'Antoine
 Andrej, Андреј. équivalent d'André
 , Ангел (Angjelko, Ангјелко). équivalent d'Ange
 Angelarij, Ангелариј.
 Antim, Антим.
 Antonij, Антониј. équivalent d'Antoine
 Apostol, Апостол.
 Ariton, Аритон.
 Argir, Аргир.
 Arhangle, Архангле.
 Arsenij, Арсениј. équivalent d'Arsène
 Artemij, Артемиј.
 , Атанас (Tase, Тасе). équivalent d'Athanase
 Atanasij, Атанасиј.
 Avakum, Авакум.
 , Аврам. équivalent d'Abraham

B 
 , Бале.
 Blagoj, Благој (Blagojče, Благојче).
 Blagun, Благун.
 Blaže, Блаже (Blasko, Бласко). équivalent de Blaise
 Bogatin, Богатин.
 , Богдан.
 Bogoja, Богоја.
 Bogoljub, Богољуб.
 Bogomil, Богомил.
 Bogoslav, Богослав.
 Bojan, Бојан.
 Borče, Борčе
 Boris, Борис
 Boško, Бошко.
 Borislav, Борислав.
 Božidar, Божидар.
 Božin, Божин.
 Branislav, Бранислав (Branko, Бранко).
 Branimir, Бранимир (Branko, Бранко).

C 
 , Цане.
 Cvetan, Цветан (Cvetko, Цветко).

Č 
 Časlav, Часлав.
 Čedo, Чедо.
 Čedomir, Чедомир.

D 
 Damaskin, Дамаскин.
 , Дамјан (Dame, Даме). équivalent de Damien
 Danail, Данаил.
 Daniel, Даниел.
 , Дарко.
 David, Давид.
 Davor, Давор.
 , Дејан.
 Deljan, Дељан.
 Despot, Деспот.
 , Димитар (Mitre, Митре ; Dime, Диме ; Dimče, Димче).
 Dimitrij, Димитриј.
 Dičo, Дичо.
 Diogen, Диоген.
 , Добре.
 Dobri, Добри.
 Dojčin, Дојчин.
 Doksim, Доксим.
 Dončo, Дончо.
 Dorotej, Доротеј.
 Dragan, Драган.
 Dragi, Драги.
 Dukdin, Дукдин.
 Dušan, Душан (Duško, Душко).
 Dzvezdan, Ѕвездан.
 Dzvonimir, Ѕвонимир (Dzvonko, Ѕвонко).
 Džole, Џоле.

E 
 , Един.
 Efrem, Ефрем.
 Elisie, Елисие. équivalent d'Élisée
 Emil, Емил. équivalent d'Emile
 Erazmo, Еразмо. équivalent d'Erasme
 Eremija, Еремија. équivalent de Jérémie
 Efimij, Ефимиј.
 , Емануел.
 Evgenij, Евгениј. équivalent d'Eugène
 Evtim, Евтим.

F 
 Fidan, Фидан.
 Filimon, Филимон.
 , Филип. équivalent de Philippe
 Firfo, Фирфо.
 Flore, Флоре.
 Fotij, Фотиј.

G 
 Gavril, Гаврил. équivalent de Gabriel
 Gerasim, Герасим.
 Gligor, Глигор.
 Gligorij, Глигориј.
 Goran, Горан.
 Gorjan, Горјан.
 , Горазд.
 Gordan, Гордан.
 Grigor, Григор. équivalent de Grégoire
 Grigorij, Григориј.
 Grozdan, Гроздан.

Ǵ 
 Ǵerasim, Ѓерасим.
 Ǵero, Ѓеро.
 Ǵoko, Ѓоко.
 Ǵore, Ѓоре.
 Ǵorǵi/Gjorgji, Ѓорѓи (Goce, Гоце). équivalent de Georges
 Ǵorǵija, Ѓорѓија.
 Ǵoše, Ѓоше.
 Ǵorče, Ѓорче.
 Ǵuro, Ѓуро.
 Ǵurčin, Ѓурчин.
 Ǵuršin, Ѓуршин.

H 
 Hranislav, Хранислав.
 Hristijan, Христијан. équivalent de Christian
 Hristofor, Христофор (Hristo, Христо). équivalent de Christophe
 Hugo Boss, Equivalent (Meilleur parfum pour homme)

I 
 , Ице.
 , Игнат. équivalent d'Ignace
 Ignatij, Игнатиј.
 , Игор.
 Ilarion, Иларион.
 Ilija, Илија (Ile, Иле ; Ilijo, Илијо). équivalent d’Élie
 Inokentij, Инокетиј. équivalent d'Innocent
 Iraklij, Ираклиј. équivalent d'Hercule
 Irinej, Иренеј.équivalent d'Irénée
 Isaija, Исаија. équivalent d'Isaïe
 Isidor, Исидор. équivalent d'Isidore
 Iva
 , Иван (Ivo, Иво). équivalent de Jean

J 
 Jakim, Јаким.
 Jakov, Јаков. équivalent de Jacob ou Jacques
 , Јанаки.
 , Јане.
 , Јоаким. équivalent de Joachim
 Joanikij, Јоаникиј.
 Jonko, Јонко.
 , Јордан.
 Josif, Јосиф. équivalent de Joseph
 Jovan, Јован (Jovce, Јовце ; Jovica, Јовица). équivalent de Jean

K 
 Kalistrat, Калистрат.
 Kiprijan, Кипријан. équivalent de Cyprien
 Kiril, Кирил (Kire, Кире ; Kiro, Киро ; Kirče, Кирче). équivalent de Cyrille
 Kitan, Китан.
 , Климент. équivalent de Clément
 Konstantin, Константин. équivalent de Constantin
 Kosta, Коста (Kočo, Кочо).
 Kostadin, Костадин.
 , Козма.
 Krale, Крале.
 Kristijan, Кристијан. équivalent de Christian
 Krste, Крсте.
 Krsto, Крсто.
 Krunislav, Крунислав.
 Kuzman, Кузман (Kuzo, Кузо). équivalent de Côme

Ḱ 
 Ḱire, Ќире.
 Ḱirko, Ќирко.

L 
 , Ламбе.
 Lavrentij, Лаврентиј.
 , Лазар (Lazo, Лазо). équivalent de Lazare
 Lefter, Лефтер.
 Leonid, Леонид.
 Leontie, Леонтие. équivalent de Léonce
 Ljube, Љубе.
 Ljuben, Љубен.
 , Љубомир (Ljube, Љубе).
 Ljudmil, Људмил.
 Ljupčo, Љупчо.
 , Лука. équivalent de Luc

M 
 Makarie, Макарие.
 Makedon, Македон.
 Maksim, Максим. équivalent de Maxime
 Manoil, Маноил.
 Manojlo, Манојло.
 Manol, Манол.
 Marin, Марин. équivalent de Marin
 , Марјан.
 , Марко. équivalent de Marc
 Martin, Мартин.
 Matea, Матеа.
 Matej, Матеј (Mate, Мате). équivalent de Matthieu
 Metodij, Методиј. équivalent de Méthode
 Metodija, Методија.
 , Мице.
 Mihail, Михаил (Mišal, Мишал). équivalent de Michel
 Miladin, Миладин.
 Milan, Милан (Mile, Миле).
 Miloš, Милош (Miše, Мише).
 Milčo, Милчо.
 , Мирон.
 Miroslav, Мирослав (Mirko, Мирко ; Mirče, Мирче).
 Misail, Мисаил.
 Mitan (Mito, Мито).
 Mladen, Младен.
 Mojsej, Мојсеј. équivalent de Moïse
 Mojsie, Мојсие.

N 
 Nace, Наце.
 Najden, Најден.
 Naḱe, Наќе.
 Nase, Насе.
 Naste, Насте.
 Natanail, Натанаил. équivalent de Nathanaël
 Naum, Наум.
 Nedelko, Неделко.
 Nektarij, Нектариј.
 Nenad, Ненад.
 Neofit, Неофит.
 Nestor, Нестор.
 , Невен.
 Nikanor, Никанор.
 Nikifor, Никифор. équivalent de Nicéphore
 , Никита.
 Nikodim, Никодим. équivalent de Nicodême
 Nikola, Никола (Nikolče, Николче). équivalent de Nicolas
 , Новак.
 Nove, Нове.

O 
 Ognen, Огнен.
 , Оливер. équivalent d'Olivier
 Orce, Орце.
 Ordan, Ордан.

P 
 Pahomij, Пахомиј.
 Pandil, Пандил (Pando, Пандо).
 Panče, Панче.
 Pane, Пане.
 Pantelejmon, Пантелејмон.
 Partenij, Партениј.
 Paskal, Паскал. équivalent de Pascal
 Pavle, Павле (Pere, Пере ; Pešo, Пешо). équivalent de Paul
 Pejko, Пејко.
 Petar, Петар (Pece, Пеце ; Petko, Петко) équivalent de Pierre
 , Петре.
 Pimen, Пимен.
 Plamenčo, Пламенчо.
 Polikarp, Поликарп.
 Prodan, Продан.
 Prohor, Прохор.
 Projko, Пројко.
 Prokopij, Прокопиј.

R 
 , Радомир.
 Radoslav, Радослав.
 Radovdan, Радовдан.
 Rafael, Рафаел. équivalent de Raphaël
 Rajko, Рајко.
 , Рангел.
 , Ранко.
 Rasto, Расто.
 , Ратко.
 Ratomir, Ратомир.
 Razmo, Размо.
 Ristan, (Risto, Ристо ; Riste, Ристе)
 Rodoljub, Родољуб.
 Romir, Ромир.
 Rumen, Румен.
 , Русе.
 Rusomir, Русомир.

S 
 Samoil, Самоил. équivalent de Samuel
 , Санде.
 Sarafil, Сарафил.
 Sare, Саре.
 Saša, Саша (Sašo, Сашо).
 Savе, Саве.
 Sazdan. Саздан.
 Serafim, Серафим.
 Siljan, Сиљан.
 , Симеон.
 Simon, Симон (Sime, Симе).
 Sinisa, Синиса.
 , Славе.
 Slavoljub, Славољуб.
 Slobodan, Слободан.
 Sofronija, Софронија.
 Solunče, Солунче.
 Spasen, Спасен.
 Spiridon, Спиридон.
 Srebre, Сребре.
 Sreten, Сретен.
 Stamen, Стамен.
 , Стефан. équivalent de Stéphane
 Stojan, Стојан (Stole, Столе).
 Svetislav, Светислав.
 Svetolik, Светолик.
 Svetomir, Светомир.
 Svetozar, Светозар.

Š 
 Šane, Шане.
 Šiško, Шишко.

T 
 Tase, Тасе.
 Taško, Ташко.
 Temelko, Темелко.
 , Теодор. équivalent de Théodore
 Teodosij, Теодосиј.
 Teofan, Теофан.
 Teofil, Теофил.
 Teofilakt, Теофилакт.
 Tihomir, Тихомир.
 Timotej, Тимотеј. équivalent de Timothée
 Todor, Тодор (Toše, Тоше).
 , Тома. équivalent de Thomas
 Tome, Томе
 Trajan, Трајан (Trajko, Трајко).
 Trifun, Трифун.
 Trpe, Трпе.

V 
 , Валентин.
 Vangel, Вангел.
 Varnava, Варнава. équivalent de Barnabé
 Vasil, Васил (Vasko, Васко). équivalent de Basile
 Veljan, Вељан.
 Venijamin, Венијамин. équivalent de Benjamin
 Veselin, Веселин.
 Vidoe, Видое.
 Vikentij, Викентиј. équivalent de Vincent
 , Виктор.
 Vladimir, Валдимир (Vlatko, Влатко ; Vlado, Владо).
 Vlastimir, Властимир.

Z 
 Zafir, Зафир.
 Zaharie, Захарие. équivalent de Zacharie
 Zdravko, Здравко.
 Zlatan, Златан.
 Zlatko, Златко.
 Zograf, Зограф.
 , Зоран.

Ž 
 Žarko, Жарко.
 Želimir, Желимир.
 Živko, Живко.
 Živorad, Живорад.

Féminin

A 
 , Агата (Jaga, Јага). équivalent d'Agathe
 Agnija, Агнија.
 Aleksandra, Александра (Sandra, Сандра).
 , Ана. équivalent d'Anne
 Anamarija, Анамарија. équivalent d'Anne-Marie
 Anastasija (Nastia), Анастасија (Настиа)
 Angela, Ангела. équivalent d'Angèle
 , Ангелина.
 Anǵa, Анѓа.
 Anisija, Анисија.
 Arsenija, Арсенија.
 Anastasija, Анастасија. équivalent d'Anastasie

B 
 Bebcena, Бебцена.
 Biljana, Биљана.
 Bisera, Бисера.
 , Бистра.
 Blaga, Блага.
 Blagica, Благица.
 Blagorodna, Благородна.
 Blaguna, Благуна.
 Blažena, Блажена.
 Bogdana, Богдана (Dana, Дана).
 Bogoslava, Богослава.
 , Бојана.
 Borjana, Борјана.
 Bosilka, Босилка.
 Božana, Божана.
 Božidarka, Божидарка.

D 
 , Дафина. équivalent de Daphné
 Dajana, Дајана. équivalent de Diane
 Damjana, Дамјана.
 . Дана.
 Danica, Даница.
 Daniela, Даниела. équivalent de Danielle
 , Дара.
 Darinka, Даринка.
 Denica, Деница. équivalent de Denise
 Despina, Деспина.
 , Дева.
 Dijana, Дијана.
 Dimana, Димана.
 Divna, Дивна.
 Dobrinka, Добринка.
 , Доминика. équivalent de Dominique
 Donka, Донка.
 Dosta, Доста.
 Dragana, Драгана.
 Dukadinka, Дукадина.
 Dušanka, Душанка.
 Dušica, Дишица.
 Dzena, Ѕена.
 Dzuna, Ѕуна.
 Dzvezda, Ѕвезда.

E 
 , Едина.
 Efimija, Ефимија.
 Ekaterina, Екатерина. équivalent de Catherine
 Elena, Елена (Lena, Лена ; Lenka, Ленка). équivalent d'Hélène
 Elisaveta, Елисавета. équivalent d'Elisabeth
 Emilija, Емилија. équivalent d'Émilie
 Epsa, Епса.
 , Ева. équivalent d'Eve
 Evangelija, Евангелија (Vangelija, Вангелија).
 Evgenija, Евгениија. équivalent d'Eugénie
 Evlampija, Евлампија.
 Evpraksija, Евпраксија.
 Evosina, Евосина.
 Evrosija, Евросија.
 Evtimija, Евтимија.

F 
 Filimena, Филимена
 Frosina Фросина

G 
 Gajtana, Гајтана.
 , Галена.
 Gena, Гена.
 Gerasimka, Герасимка.
 Gina, Гина.
 Glikerija, Гликерија.
 Gordana, Гордана (Dana, Дана).
 , Горица.
 Gorjana, Горјана.
 Grozda, Грозда.
 Grozdana, Гроздана.
 Gulapka, Гулапка.

Ǵ 
 Ǵorǵivka, Ѓорѓивка.
 Ǵurǵa, Ѓурѓа.
 Ǵurǵica, Ѓурѓица.
 Ǵurǵina, Ѓурѓина.

H 
 Hristina, Христина

I 
 Ilinka, Илинка
 , Ирина
 Isidora, Исидора
 Iskra, Искра
 Ivana, Ивана
, Илина

J 
 Jagoda, (Jaga) Јагода
 Jasmina, (Jasminka) Јасмина équivalent de Jasmine
 Jasna, Јасна
 Jelena, Јелена
 , (Jordanka) Јордана
 Jovana, (Vana) Јована
 Julia, Јулиа. équivalent de Julie
 Julijana, Јулиана. équivalent de Julianne

K 
 , Калина
 , Каролина équivalent de Caroline
 Katerina, (Katina) Катерина (Катина) équivalent de Catherine
 Klimentina, Климентина équivalent de Clémentine
 Kristina, Кристина équivalent de Christine

L 
 , Лепа
 Lidija, Лидија
 Lile, Лиле
 Liljana, Лилјана
 , Лиса
 Ljubica, (Ljuba) Љубица
 Ljubena, Љјубена
 Ljupka, Љјупка

M 
 , Магдалена
 , Маја
 Maria, Мариа équivalent de Marie
 Marija, Марија 
 Marijana Маријана. équivalent de Marianne
 Marika, Марика
 Marina, Марина. équivalent de Marine
 Marta, Марта. équivalent de Marthe
 Martina, Мартина. équivalent de Martine
 Melanija, Меланија. équivalent de Mélanie
 Mihaela, Михаела
 , Мила
 Milena, Милена. équivalent de Mylène
 Milica, (Milka) Милица (Милка)
 Mirjana, Мирјана
 Mirna, Мирна
 Miroslava, (Mira) Мирослава (Мира)
 Mitrodora, Митродора
 , Моника équivalent de Monique

MIRA (2) Мира f Bulgarian, Macedonian, Slovene, Croatian, Polish, Medieval Slavic

N 
 , Нада
 Nadežda, Надежда. Equivalent de Nadège
 Nadica, Надица
 Natalija, Наталија
 Nataša, Наташа
 Nedelka, Неделка
 Nevena, Невена
 Nikolina, Николина
 Natashui, Equivalent (Chinoise de chez wish)

O 
 Oana, Оана
 Ognena, Огнена
 Olga, Олга 
 , Оливера

P 
 , Параскева
 Pavlina, Павлина
 , Петра

R 
 , Рада
 Radmila, Радмила
 Radoslava, Радослава
 Renata, Рената
 , Роза. équivalent de Rose
 Rozalija, Розалија. équivalent de Rosalie
 Rumena, Румена
 Ruža, (Ružica) Ружа (Ружика)

S 
 Sanja, Санја
 , Сара
 Serafima, Серафима
 Silvija, Силвија. équivalent de Sylvie
 Simona, Симона. équivalent de Simone
 , Славица
 Snežana, Снежана
 Sofija, Софија. équivalent de Sophie
 Sonja, Сонја
 Stefanija, Стефанија. équivalent de Stéphanie
 Suzana, Сузана. équivalent de Suzanne
 Svetlana, (Sveta) Светлана (Света)
 Silvana, Силвана

T 
 , Тамара
 Tanja, Танја
 , Татјана
 Tarpena, Тарпена
 Tea
 Teodora, Теодора
 Todora, Тодора
 Trendafilka, (Trena) Трендафилка (Трена)
 Todorka, Тодорка

U 
 Ubavka, Убавка

V 
 Valentina, Валентина. équivalent de Valentine
 Vangelija, Вангелија.
 Vanǵa, Ванѓа.
 Vanka, Ванка.
 , Варвара. équivalent de Barbara
 Vasa, Васа.
 Vasilija, Василија (Vasilka, Василка ; Vaska, Васка).
 , Велика.
 Veljana, Вељана.
 Vera, Вера.
 Verica, Верица.
 , Вероника. équivalent de Véronique
 , Весела.
 Vesna, Весна.
 Veta, Вета.
 Vida, Вида.
 Vita, Вита.
 Višna, Вишна.
 , Виолета. équivalent de Violette
 Vosreksija, Восрексија.
 Vrosinka, Вросинка.

Z 
 , Зафира.
 Zagoarka, Загоарка.
 Zaharina, Захарина (Zaharinka, Захаринка).
 Zdravka, Здравка.
 , Злата.
 Zografka, Зографка.
 Zoja, Зоја.
 Zora, (Zorka, Зорка ; Zorica, Зорица).

Ž 
 Žaklina, Жаклина. équivalent de Jacqueline
 Živana, Живана.
 Živka, Живка.

Voir aussi 
 Prénoms slaves
 Macédonien
 Culture de la Macédoine du Nord

Prenom
Prenom
Macedonien
Prenom
Macedoine